Lista kapitanów ukraińskiego klubu piłkarskiego Szachtar Donieck.

Lista zawiera chronologiczny wykaz graczy, którzy pełnili funkcję kapitana Szachtara Donieck.

Lista kapitanów Szachtara Donieck 
Listę można sortować według kolumn.

Bibliografia 
 Historia kapitaństwa Szachtara Donieck

Szachtar Donieck
Strony przeglądowe – sport